

Codici 
 DIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto KOMORO, Dili, Timor
 DIL – Dizionario tedesco-italiano di terminologia linguistica

Altro 
 Dil – film del 1990 diretto da Indra Kumar